Gozarkhani peut désigner :

 une langue de l'Iran 
 une ville de la région de Gozarkhan, en Iran.

Notes et références